Lesnica, Leśnica ou Lešnica est un toponyme qui peut désigner :

 En 
 Leśnica , ancien nom de la ville de Lietzen en Allemagne

 en Pologne :
 Leśnica, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Leśnica, village de la voïvodie de Łódź
 Leśnica, village du powiat des Tatras, dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Leśnica, village du powiat de Wadowice, dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Leśnica, village de la voïvodie de Podlachie
 Leśnica, village de la voïvodie de Poméranie occidentale
 Leśnica, ville de la voïvodie d'Opole
 Leśnica, village de la voïvodie de Sainte-Croix
 Leśnica, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Leśnica, quartier de Wrocław

 En  :
 la Lešnica, une rivière de l'ouest de la Serbie, affluent droit de la Drina ;
 Lešnica, une localité de Serbie située sur le territoire de la Ville de Loznica, district de Mačva ;
 Lesnica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Trgovište, district de Pčinja.

 En  :
 Lesnica (district Stará Ľubovňa) est un village de Slovaquie du district de Stará Ľubovňa